Geller, családnév

 Szlovákia
 Dolný Geller (Alsógellér), település a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban
 Horný Geller (Felsőgellér), település a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban

Lásd még 
 Gellér (egyértelműsítő lap)